Мошны () — посёлок и железнодорожная платформа (на ветке Бобруйск — Рабкор от линии Осиповичи — Жлобин), в Протасовском сельсовете Октябрьского района Гомельской области Белоруссии.

Кругом лес.

География

Расположение 
В 30 км на северо-восток от Октябрьского, 237 км от Гомеля.

Транспортная сеть 
Транспортные связи по просёлочной, затем автомобильной дороге Октябрьский — Паричи. Планировка состоит из прямолинейной меридиональной улицы (вдоль железной дороги), к которой с востока присоединяются 3 переулка. Строения деревянные, усадебного типа.

История 
Основан во 2-й половине XIX века. В 1908 году казённая усадьба, в Брожской волости Бобруйского уезда Минской губернии. В 1931 году жители вступили в колхоз. С вводом в эксплуатацию в 1932 году железной дороги Бобруйск — Старушки начал действовать разъезд, потом и железнодорожная станция. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году вместе с частями Красной Армии железнодорожную станцию защищал батальон добровольцев. Немецкие оккупанты в апреле 1942 года полностью сожгли посёлок. В августе 1942 года партизаны разгромили вражеский гарнизон, размещавшийся в посёлке и вывели из строя лесозавод. Согласно переписи 1959 года работали начальная школа, клуб, фельдшерско-акушерский пункт, 2 магазина.

Население

Численность 
 2004 год — 19 хозяйств, 26 жителей.

Динамика 
 1908 год — 3 двора, 14 жителей.
 1940 год — 50 дворов, 240 жителей.
 1959 год — 364 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 19 хозяйств, 26 жителей.

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Октябрьского района (Гомельская область)